Perry může znamenat:

 Perry (nápoj) – alkoholický nápoj vyrobený kvašením hrušek

příjmení osob
 viz Perry (příjmení)

jiné významy
 Perry County – deset okresů v USA
 Perry (Utah) – město v USA
 Perry, Cambridgeshire – město v Anglii
 River Perry, Shropshire – město v Anglii
 Perry, Ontario, Canada
 Port Perry– Ontario, Canada
 Shire of Perry– bývalé území místní vlády v Queenslandu, Austrálie
 Kawasaki Ki-10 – japonský stíhací letoun z doby druhé světové války nesl spojenecké identifikační označení „Perry“

Externí odkazy